Billet peut signifier :
 un billet à ordre, utilisé comme effet de commerce
 un billet de monnoye, utilisé entre 1690 et 1709
 un billet de banque, utilisé couramment comme monnaie
 un titre de transport, un billet d'avion ou de train
 un billet, une forme courte d'informations, par exemple sur des blogs ou dans un journal.
 un billet de trésorerie
 un billet de spectacle, « carte ou petit écrit qui donne entrée dans quelque lieu, à quelque spectacle, à quelque assemblée ou accès dans un train, etc. »

Patronyme 
 Adélaïde-Gillette Dufrénoy (1765-1825), née Billet, poète française
 Bernard Billet (1944-2020), céiste français
 Didier Billet (né en 1958), footballeur français
 Félix Billet (1808-1882), un professeur de la Faculté des sciences de Dijon, chevalier de la Légion d'Honneur
 Julia Billet, écrivain français
 Pierre Billet, (1836-1922), peintre français
 Rosine Billet, céiste française

Voir aussi

Notes et références 

Patronyme français
Homonymie de patronyme